Holen steht für:

 Holen (Aldein), Ortschaft in der Gemeinde Aldein, Südtirol

Holen ist der Familienname folgender Personen:
 Are Holen (* 1945), norwegischer Mediziner, Psychologe und Hochschullehrer 
 Ronny Van Holen (* 1959), belgischer Radrennfahrer
 Øyvind  Holen (* 1973), norwegischer Journalist und Autor 
 Yngve Holen (* 1982), norwegisch-deutscher Künstler